I wojna północna (1563–1570) – konflikt zbrojny pomiędzy Rzecząpospolitą (do 1569 Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim), Szwecją, państwem moskiewskim, Danią i Lubeką o podział Inflant.
 II wojna północna (1655–1660) – wojna pomiędzy Szwecją sprzymierzoną przejściowo z Brandenburgią, Siedmiogrodem i magnatem litewskim Januszem Radziwiłłem a Rzecząpospolitą (potop szwedzki) oraz później także Austrią, Danią, Holandią i Brandenburgią.
 III wojna północna (1700–1721) – wielka wojna północna, wojna pomiędzy Danią, Rosją, Saksonią, Prusami i Hanowerem (od 1715) a Szwecją.